Naselja u Srbiji:
 Crveni Breg (Bela Palanka, Srbija), naselje u sastavu općine Bela Palanka
 Crveni Breg (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac